Вірен — прізвище.

Відомі носії:
 Вірен Роберт Миколайович — російський адмірал.
 Вірен Лассе (Virén) — фінський легкоатлет.

Прізвища